Шумово — название населённых пунктов:

Польша 
 Шумово — сельская гмина (волость), входит в Замбрувский повят, Подляское воеводство.

Россия 
 Шумово — урочище в Медынском районе Калужской области.
 Шумово — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Шумово — село в Болховском районе Орловской области.
 Шумово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Шумово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Шумово — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Шумово — село в Красноармейском районе Челябинской области.